In het jaar 1582 en de jaren daarna werd de klassieke Juliaanse kalender, die meer dan anderhalf millennium dienst had gedaan, vervangen door de gregoriaanse kalender.
Hierbij werd de ongelijkheid weggewerkt door tien dagen te schrappen.

Er wordt op gewezen dat de gregoriaanse kalender niet in alle landen gelijktijdig werd ingevoerd.
Onderstaande kalender geldt voor de zuidelijke provincies van de Nederlanden. Daar werden de laatste dagen van december overgeslagen. Antwerpen 20 - 31 december, Vlaanderen en Henegouwen 21 december - 1 januari

Overgangskalender
Geschiedenis van de Nederlanden in de 16e eeuw
1582